Lwebo ou Luebo peut être :
 Lwebo, rivière du Congo-Kinshasa ;
 Lwebo, ville du Kasaï au Congo-Kinshasa ;
 Lwebo, territoire du Kasaï au Congo-Kinshasa ;
 Lwebo, commune de la ville de Lwebo.

Homonymie de toponyme